Shidaisaurus jinae es la única especie conocida del género extinto Shidaisaurus ("lagarto de la edad de oro") de dinosaurio terópodo metriacantosáurido que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 174 millones de años, durante el Aaleniense, en lo que es hoy Asia.

Sus fósiles fueron encontrados en rocas del Jurásico Medio de la Formación Lufeng en Yunnan, China. El holotipo,  LMD-9701-IV ACV, se hallaba en la parte inferior de un conjunto de nueve individuos carece de la mayoría de las vértebras de la cola, costillas, cintura escapular y huesos de las extremidades. Shidaisaurus jinae fue descrito en 2009 por Wu y sus colegas. El nombre genérico y el nombre específico en combinación se refieren a Jin-Shadai, Edad de Oro, compañía que explota el Jurassic World Park cerca del lugar del hallazgo.

Este terópodo, según Gregory Paul, medía unos 6 metros de largo y pesaba alrededor de 700 kilogramos. En 2016, otra estimación lo enumeró más alto con 7,1 metros de largo y 950 kilogramos. Es el alosauroide más antiguo conocido hasta la fecha.

Referencias

Véase también 

 Anexo:Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Theropoda
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Jurásico
Animales extintos descritos en 2009